Морпехи — многозначный термин:
 Морпехи — разговорное сокращение для военнослужащих морской пехоты.
 Морпехи — фильм о служащих корпуса морской пехоты США.
 Морпехи — российский телесериал 2011 года о воинах морской пехоты СССР.